Kabuki — uma variedade japonesa de teatro
Mystical Fighter — um jogo eletrônico para o console MegaDrive, da SEGA
Kabuki (banda desenhada) — série de história em quadrinhos pelo artista e escritor David Mack, publicada em 1994

Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de teatro